David Guelle est un joueur français de volley-ball né le . Il mesure  et joue passeur.

Clubs

Palmarès 
 Championnat d'Europe -19 ans (1)
 Vainqueur : 2009

Liens internes

Liens externes 
  Site officiel de son club, le Cambrai Volley-Ball

Joueur français de volley-ball
Joueur formé au CNVB
Naissance en janvier 1991
Joueur du Chaumont Volley-Ball 52